Sledgehammer is het Engelse woord voor voorhamer, een hamer om sloopwerkzaamheden uit te voeren.

 Sledgehammer (single), single uit 1986 van Peter Gabriel 
 Operatie Sledgehammer, een plan uit de Tweede Wereldoorlog
 Sledge Hammer (Bobbejaanland), attractie in Bobbejaanland
 Sledge Hammer!, Amerikaanse sitcom
 Sledgehammer Games, een Amerikaanse computerspelontwikkelaar